Трешньевац (Трешневац, , ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1868 жителей (по переписи населения 1991 года — 2028 жителей).

Демография 
В селе Трешньевац, по переписи 2002 года проживали 1486 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 40,7 лет (39,2 года у мужчин и 42,2 года у женщин). В селе есть 726 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,57.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 информация о географическом положении\fallingrain.com
 Трешньевац на карте проекта Wikimapia

Населённые пункты Воеводины